Балдуїн III (; 1088 — 17 грудня 1120) — граф Ено у 1098—1120 роках.

Належав до Фландрського дому. Старший син Балдуїа II, графа Ено, та Іди Лувенської. 1098 року після загибелі батька під час Першого хрестового походу успадкував графство. Через малий вік регентшею стала його мати. Замолоду був заручений з Аделаїдою де Морі'єнн, небогою Клеменс Бургундської (дружиною Роберта II Фландрського). 1102 році перебрав управління Ено на себе. Розірвав заручини, оженившись на Йоланді, доньці Герхарда I, графа Гельдерну. Це виклало невдаволення й спроби Клеменси анулювати шлюб. Втім папа римський Калікст II став на бік Балдуїна III.

Продовжував політику свого батька, спрямовану на відвоювання Фландрії у родичів. 1105 року за підтримки імператора Генріха V виступив проти графа Роберта II Фландрського, що заврешився невдало — Балдуїн III був змушений укласти мир і передати своєму супротивникові місто Камбре.

У 1119 році після смерті триюрідного брата Балдуїна VII, графа Фландрії, він знову за підтримки Томаса де Марля, сеньйора де Кусі, намагався підкорити собі це графство, але зазнав тяжкої поразки від графа Карла I. 1120 року Балдуїн III загинув внаслідок нещасного випадку на полюванні. Йому спадкував старший син Балдуїн IV.

Примітки

Джерела 
 J-J. de Smet, « Baudouin III », Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 1, Bruxelles, 1866, p. 808.

графи Геннегау